Марс (от ) — площадка на топе составной мачты, прикреплённая к её салингу. На парусниках служит для разноса стень-вант и для некоторых работ при постановке и уборке парусов. На марсах военных кораблей, как правило, устанавливали леер и во время боя там могли стоять стрелки. С появлением систем управления артиллерийским огнём на марсах стали размещать дальномерные и прожекторные посты.

Боевой марс — марс на крупном военном корабле, используемый для установки малокалиберных орудий.

См. также 
 Воронье гнездо

Примечания

Литература 
 
  — ISBN 5-7355-0280-8
 — ISBN 5-7355-0131-3

Морские термины
Рангоут